A Mancs jelentheti a következőket:

 Mancs, állatok végtagja
 Mancs, a Spider Mentőcsoport kutyája
 MaNcs, Magyar Narancs sajtótermék
 Mancs, Pejó Róbert filmje